Chimney Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Lake (Idaho)
 Chimney Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Chimney Lake (San Diego County, Kalifornien)
 Chimney Lake (Maine)
 Chimney Lake (Cibola County, New Mexico)
 Chimney Lake (Lincoln County, New Mexico)
 Chimney Lake (Otero County, New Mexico)
 Chimney Lake (Oregon)